Cupvinnarcupen kan syfta på:

CEB Cup Winners' Cup, en Europacup i baseboll
Cupvinnarcupen i basket
EuroHockey Cup Winners Cup, en Europacup i landhockey
Europeiska cupvinnarcupen i fotboll
Asiatiska cupvinnarcupen i fotboll
Cupvinnarcupen i handboll
Den tidigare cupvinnarcupen i volleyboll, numera CEV Cup (damer, herrar)